Viktor Kraus ist der Name folgender Personen:
* Viktor von Kraus (General) (1844–1923), österreichischer General der Kavallerie
 Viktor von Kraus (Historiker) (1845–1905), österreichischer Historiker, Pädagoge und Politiker

Siehe auch:
 Victor Kraus (* 1954), deutscher Maler